Nositelé jména Štěpán IV.:

 Štěpán IV. (papež), v letech 	816 až 817 papežem
 Štěpán III. Uherský, chorvatský král v letech 1162 až 1172
 Štěpán IV. Uherský, v roce 1163 uherský král

Poznámky 

Rozcestníky - panovník